European Formula Three Championship 2012 var den första säsongen av formelbilsmästerskapet European Formula Three Championship. Den första tävlingshelgen kördes på Hockenheimring den 28-29 april, och den sista på samma bana den 20-21 oktober. Daniel Juncadella vann förarmästerskapet i Prema Powerteam.

Team och förare

Kalender och resultat

Slutställningar 
Poängfördelning

Förarmästerskapet 

Noteringar:
† — Föraren gick ej i mål, men blev klassificerad för att ha kört över 90% av racedistansen.

Källor

Säsonger 

European Formula Three-säsonger
Motorsportevenemang 2012